Мошвешве:

 Мошвешве I — вождь народа сото (басуто)
 Мошвешве II — король Лесото в 1960—1987 гг. и в 1995—1996 гг.